

Musica
Haim – gruppo musicale statunitense

Onomastica
Haim – variante del nome proprio di persona ebraico maschile Chaim

Persone
Alana Mychal Haim (1991) - cantante statunitense, membro del gruppo musicale Haim, nonché attrice
Corey Haim (1971-2010) – attore canadese
Emmanuelle Haïm (1962) – clavicembalista e direttrice d'orchestra francese
Paul Ben-Haim, o Paul Ben-Chaim, nato Paul Frankenburger (1897-1984) – compositore israeliano di origine tedesca
Tal Ben Haim (1989) – calciatore israeliano di ruolo attaccante
Tal Ben Haim (1982) – calciatore israeliano di ruolo difensore
Werner Haim (1968) – ex saltatore con gli sci austriaco